Årslev Sogn henviser til flere artikler:
 Årslev Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune (tidligere Sønderhald Kommune og i Randers Søndre Provsti
 Årslev Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune) – et sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune (tidligere Årslev Kommune) og i Midtfyn Provsti
 Se også
 Sønder Årslev Sogn – et sogn i Aarhus Kommune og Århus Vestre Provsti